Wicksteed ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Wicksteed (Geistlicher)  (1810–1885), britischer Geistlicher
 Charles Wicksteed (Ingenieur) (1847–1931), britischer Ingenieur und Geschäftsmann
 Philip Wicksteed (1844–1927), Ökonom